Магеллановы телескопы () — два оптических телескопа с диаметром 6,5 метров каждый, расположенных в Обсерватории Лас-Кампанас в Чили. Один из телескопов назван в честь астронома Вальтера Бааде, другой — филантропа Лендона Клея.

Телескоп Бааде увидел первый свет 15 сентября 2000 года, телескоп Клея — 7 сентября 2002 года.

Институт Карнеги, Аризонский университет, Гарвардский университет, Мичиганский университет и Массачусетский технологический институт осуществляют совместную организацию и управление телескопами.

Комплекс был назван в честь португальского исследователя Фернана Магеллана.

Галерея

См. также 
 Гигантский Магелланов телескоп

Примечания

Ссылки 
 Сайт телескопов
 Сайт Обсерватории Лас-Кампанас

Телескопы
Антофагаста (область)